Легия:

 «Легия» — прозвище бывшего командира спецназа «Супер тигры» Сербской добровольческой гвардии и спецназа «Красные береты» СГБ Сербии Милорада Луковича.
 Легия, Аугусто (1863—1932) — перуанский политик, дважды занимал пост президента Перу, с 1908 по 1912 и с 1919 по 1930 год.
 Центральный спортивный клуб армии «Легия» — польский спортивный клуб из Варшавы.

Клубы 
 Легия (баскетбольный клуб)
 Легия (боксёрский клуб)
 Легия (велокоманда)
 Легия (волейбольный клуб)
 Легия (спидвейный клуб)
 Легия (футбольный клуб)
 Легия (хоккейный клуб, Варшава)

См. также 
 Лехия